Il singolare maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Van Winitsky che ha battuto in finale Mark Edmondson 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Kim Warwick (secondo turno, ritiro)
 John Sadri (quarti di finale)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)

 Mark Edmondson (finale)
 John Fitzgerald (primo turno)
 Pat Du Pré (secondo turno)
 Bruce Manson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1981